Александр Порфирьевич Полосухин (6(19) октября 1901 — 4 сентября 1965) — советский физиолог, академик АН Казахской ССР (1954), заслуженный деятель науки Казахской ССР (1944).

Биография 
Окончил медицинский факультет Пермского университета, а в 1932 году там же аспирантуру.

С 1933 года по 1937 год работал на кафедре Свердловского медицинского института.

В 1937—1938 годах был заведующим кафедрой в Сочинского медицинского института.

С 1938 года заведующий кафедрой физиологии Казахского медицинского института в Алма-Ате.

С 1944 года директор института физиологии АН Казахской ССР.

С 1955 по 1965 год вице-президент АН КазССР.

Похоронен на Центральном кладбище города Алма-Аты.

Основные научные работы 
На основе изучения патогенеза шока предложил противошоковую жидкость.

 
 
 Избранные труды. — Алма-Ата, 1967.

Примечания

Ссылки 
 Статья в БСЭ
 Статья на сайте ЮНЕСКО 

Выпускники медицинского факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Уральского медицинского университета
Преподаватели Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова‎
Академики АН Казахской ССР
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты